Campionato tedesco di pallavolo femminile
Campionato tedesco di pallavolo maschile